De Noorse voetbalbeker 1994 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1994) was de 89ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 3 mei met de eerste ronde en eindigde op 23 oktober 1994 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Molde FK dat Lyn Oslo in de eindstrijd versloeg en daarmee voor de eerste keer in de clubgeschiedenis het bekertoernooi op zijn naam schreef.

Schema

Zie ook
 Tippeligaen 1994
 1. divisjon 1994
 Noors voetbalelftal in 1994

1994
Noorwegen